Piotrków peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
Voïvodie de Piotrków, une ancienne voïvodie de 1975 à 1998
dans la voïvodie de Łódź
 Powiat de Piotrków, un powiat